Die Saison 2014/15 der 3. Fußball-Liga war die siebte Spielzeit der eingleisigen dritthöchsten deutschen Spielklasse im Männerfußball.

Die Saison begann am 26. Juli 2014 und endete mit dem 38. und letzten Spieltag am 23. Mai 2015. Die Winterpause unterbrach die Spielzeit vom 21. Dezember 2014 bis zum 30. Januar 2015. Die Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der 2. Bundesliga und dem Dritten der 3. Liga fanden am 29. Mai 2015 (Hinspiele) und 2. Juni 2015 (Rückspiele) statt.

Arminia Bielefeld sicherte sich erstmals die Drittligameisterschaft. Die Ostwestfalen standen ebenso einen Spieltag vor Schluss als Aufsteiger fest wie der MSV Duisburg. Holstein Kiel qualifizierte sich für die Relegationsspiele gegen den TSV 1860 München, verpasste aber den Sprung in die 2. Bundesliga. Den vierten Platz, der zur Teilnahme am DFB-Pokal berechtigte, hatten am Ende die Stuttgarter Kickers inne.

Frühzeitig stand der SSV Jahn Regensburg als erster Absteiger fest. Nach 37 Spieltagen war der Abstieg von Borussia Dortmund II besiegelt, am Saisonende auch der der SpVgg Unterhaching.

Statistiken

Abschlusstabelle 

 || rowspan="2" | Aufsteiger in die 2. Bundesliga 2015/16 /DFB-Pokal 2015/16

 || Relegation / DFB-Pokal 2015/16
 || DFB-Pokal 2015/16
|| rowspan="13" style="background:#FFFFFF" |

                            

 || rowspan="3" | Absteigerin die Regionalligen 2015/16

|}

Kreuztabelle

Relegation 

|-
| colspan="5"| Damit blieb Holstein Kiel in der 3. Liga.
|}

Spieler des Monats/Spieler des Jahres 
Gemeinsam mit dfb.de führt die Internetplattform fussball.de die Wahl zum Drittliga-Spieler des Monats durch. Dabei nominieren die Trainer der 20 Mannschaften in den Kalendermonaten mit Spielbetrieb insgesamt fünf Spieler, von denen einer per Internet-Abstimmung zum Spieler des Monats gekürt wird. Zum Saisonende stehen die monatlichen Gewinner dann in einer weiteren Internet-Abstimmung zum Spieler des Jahres zur Wahl.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden der ursprünglichen Terminierung entsprechend angerechnet, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Spielstätten 
Die Spielstätten sind nach Kapazität der Stadien geordnet.

Das  Gazi-Stadion auf der Waldau, Spielstätte der Stuttgarter Kickers und des VfB Stuttgart II, wurde umgebaut und stand deswegen in der Hinrunde nicht zur Verfügung. Daher wichen die Stuttgarter Kickers in der Hinrunde nach Reutlingen in das Stadion an der Kreuzeiche aus, während der VfB Stuttgart II die komplette Saison über in die Aspacher Mechatronik Arena spielte.

Trainerwechsel

Sponsoren 

Anmerkungen:

Kader

Einzelnachweise 

2014 15
Fußballsaison 2014/15